Katarr, es un mundo ficticio del Universo Expandido de Star Wars.

Es un mundo de estepas áridas y superficie rocosa.

En él viven los miralukas, una raza parecida a la humana pero con el defecto de ser ciega, ven a través de la fuerza.

Este planeta fue destruido poco después de la Guerra Civil Jedi, allá por el año 3.951 aBY, al encontrarse allí reunidos multitud de jedi, bajo el ataque de los sith liderados por Darth Nihilus. 
Su único superviviente fue Visas Marr, que pasó a ser la discípula de este sith.

Planetas de Star Wars

en:List of Star Wars planets (K–L)#Katarr